Krone kan avse

 Krone – valutan i Danmark, se dansk krona
 Krone – valutan i Norge, se norsk krona
 Krone (Österrike-Ungern) – en valuta i Österrike-Ungern mellan 1892 och 1918
 Bernhard Krone – ett tyskt företag som tillverkar trailrar och släp för lastbilar, lantbruksmaskiner
 Krone (system) – ett kopplingsplint-system från TE Connectivity (Tyco International)

Geografi

Polen 

 Koronowo, Kujavien-Pommern, ort i Kujavien-Pommerns vojvodskap, Powiat bydgoski,

Schweiz 

 Krone (bergstopp), Graubünden, Inn District,

Se även
Krona